Een verkeersweg:
 N175 (België)
 N175 (Frankrijk)
 N175 (Nederland), zie Provinciale weg 175

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing